Un test de charge désigne :
 un test de génie civil, en particulier pour les ouvrages d'art tels que les ponts et viaducs ;
 un type de test de performance, en informatique.